Geoffrey Hodson (1886-1983), teosofo ed esoterista britannico
Donald Hodson (1927), attore australiano
Lee James Stephen Hodson (1991), calciatore nordirlandese.
Hayley Hodson (1996), pallavolista statunitense.
Monte Hodson, vulcano dell'Isola di Visokoi